Il doppio del torneo di tennis Dayton Open 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Wojciech Fibak e Geoff Masters che hanno battuto in finale Fritz Buehning e Fred McNair 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Marty Riessen /  Sherwood Stewart (quarti di finale)
 Wojciech Fibak /  Geoff Masters (campioni)

 Mike Cahill /  Tom Gullikson (semifinali)
 Victor Amaya /  Bruce Manson (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Dayton Open 1980